Poleck ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Poleck (1905–1989), deutscher Heeresoffizier 
 Theodor Poleck (1821–1906), deutscher Chemiker und Pharmazeut

Außerdem bedeutet Poleck:

 Eine Figur im Seileckverfahren zur Bestimmung der resultierende Kraft in der Baustatik